Borza kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Borza (vattendrag),

Ungern 

 Kozár-Borzó, vattendrag, Vas, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar